Реанімація — заходи, для відновлення різко порушених або втрачених життєво-важливих функцій організму.
 «Реанімація» — павер-метал гурт з Одеси.